Internationale Kommunisten Deutschlands steht für:

 Internationale Kommunisten Deutschlands (1918), revolutionäre Abspaltung der SPD
Internationale Kommunisten Deutschlands (1933), trotzkistische Abspaltung der KPD